Олег Андре́ев :
 Андреев, Олег (род. 1965) — латвийский футболист.
 Андреев, Олег Михайлович (род. 1975) — российский актёр.
 Андреев, Олег Филиппович (1934—1988) — специалист по разработке нефтяных и газовых месторождений, лауреат Государственной премии. Примечания